Rømer-skalaen var en temperaturskala opkaldt efter den danske astronom Ole Rømer, som foreslog den i 1701. Enheden angives med symbolet °Rø. Skalaen anvendes ikke længere i praksis.

Skalaen er fastlagt så en mættet saltvandsopløsning fryser ved 0 °Rø og vand koger ved 60 °Rø.

Omregningsformler

Sammenligning
Sammenligning med celsiusskalaen:

Temperaturenheder
Danske opfindelser